Серия А 1959/1960 () — 28-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 20 сентября 1959 года и завершился 5 июня 1960 года. В 11-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1959/1960
Футбол в Италии в 1959 году
Футбол в Италии в 1960 году